Losinger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Losinger (* 1957), Weihbischof im Bistum Augsburg
 Eugen Losinger (1891–1951), Schweizer Bauunternehmer, Ingenieur
 Jenny Losinger-Ferri (1902–1993), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Grafikerin
 Oskar Losinger-Ferri (1885–1924), Schweizer Bauunternehmer

Losinger steht auch für:
 Losinger Construction, Schweizer Bauunternehmen